Op de US Open 2014 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 27 augustus tot en met 5 september 2014.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Andrea Hlaváčková en Maks Mirni hadden zich voor deze editie van het toernooi niet als team ingeschreven. Hlaváčková, samen met Alexander Peya als tweede geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde. Mirni en zijn partner Chan Hao-ching strandden eveneens in de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Sania Mirza / Bruno Soares won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Abigail Spears en Santiago González in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mirza had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Soares één.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Marin Draganja uit Kroatië. Voor hen viel het doek al in de eerste ronde. Nederlander Jean-Julien Rojer, met de Duitse Anna-Lena Grönefeld aan zijn zijde, kon eveneens na hun openingspartij huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2014